«Yummy» — песня канадского певца Джастина Бибера, вышедшая 3 января 2020 года в качестве лид-сингла с его пятого студийного альбома Changes. Композиция была выпущена лейблом Def Jam Recordings, а её авторами выступили сам Бибер, Эшли Бойд, Дэниел Хакетт, Джейсон «Poo Bear» Бойд и Саша Сирота. Песня стала первой сольной записью Бибера за последние три года.

История 
Первый тизер песни со своим изображением за роялем Бибер разместил в социальных медиа 23 декабря 2019 года. Спустя день он анонсировал синл загрузкой его трейлера на канал YouTube, где показана его прогулка около заброшенной заправочной станции (газколонка). Трейлер также анонсировал предстоящий концертный тур по Северной Америке, стартующий 14 мая 2020 года.

Музыка 
«Yummy» это R&B-песня в сочетании с поп-трэп ритмами. Песня содержит «четкую басовую линию и звонкие клавишные». Рэп Бибера звучит перед припевом, в то время как сам он поёт своим «фирменным фальцетом» в музыкальном бридже. Брайн Ролли из журнала Forbes назвал припев «соблазнительным», хотя и «бессмысленным». Песня считается одой жене Бибера, Хейли Бибер (официально поженились в 2018 году).

Отзывы 
Песня получила поляризованные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, которые похвалили «броскую» R&B-запись, но раскритиковали «asinine» (ослиный, глупый) лирический контент. Положительные отзывы дали Рания Анифтос из журнала Billboard, Брайан Ролии из журнала Forbes, Микаэл Вуд из газеты Los Angeles Times. Смешанные и отрицательные отзывы дали Сэм Мур из журнала NME (…"несбывшиеся ожидания"), Эрик Торрес из издания Pitchfork («глупая лирика и пресыщенный синкопированный фон».), Брэд Каллас из журнала Complex («поворот Бибера к R&B освежает память тех, кто был поклонником его спящего проекта 2013 года»).

Музыкальное видео 
Музыкальное видео для песни «Yummy» было поставлено режиссёром Bardia Zeinali, а его премьера состоялась 4 января 2020 года. В клипе Бибер появляется с причёской розового цвета и участвует в ужине в модном ресторане, где гости едят различные красочные продукты.

Участники записи 
По данным Tidal.
 Джастин Бибер — вокал, автор
 Poo Bear — продюсер, автор
 Kid Culture — продюсер
 Sasha Sirota — продюсер, автор
 Ashley Boyd — автор
 Daniel Hackett — автор
 Elijah Marrett-Hitch — ассистент по микшированию
 Chenao Wang — ассистент звукорежиссёра
 Chris «TEK» O’Ryan — звукозапись
 Josh Gudwin — звукозапись, микширование, продюсер по вокалу
 Colin Leonard — звукозапись

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни Джастина Бибера
Синглы Def Jam Recordings
Песни, написанные Джастином Бибером
Песни, написанные Poo Bear